Ouro — elemento químico
Ouro (Santa Catarina) — município brasileiro
Ouros — naipe de cartas de baralho
Dourado (cor)
Or (heráldica)
Operação Ouro — operação de espionagem norte-americana em Berlim na década de 1950
Ouro (2016) — filme com Matthew McConaughey